Pesa steht für:
 Pesa (Arno), Nebenfluss des Arno, Italien
 Pesa (Schuja), linker Nebenfluss der Schuja (Njomda), Oblast Kostroma, Föderationskreis Zentralrussland, Russland
 Pesa (Münze), Münze in Deutsch-Ostafrika

Pesa ist der Familienname folgender Personen:
 Njego Pesa (* 1958), US-amerikanischer Fußball-Nationalspieler

PESA steht für:
 Passive Electronically Scanned Array („Passives Phased-Array-Radar“), im Gegensatz zum Active Electronically Scanned Array nur insgesamt ein Transmitter
 Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, polnisches Schienenfahrzeugbauunternehmen

Siehe auch:

 M-Pesa